Jérémy Berthod (1984) – ex calciatore francese
Madeleine Berthod (1931) – ex sciatrice alpina svizzera
Marc Berthod (1983) – ex sciatore alpino svizzero
René Berthod (1948) – ex sciatore alpino svizzero
Sylviane Berthod (1977) – ex sciatrice alpina svizzera